Hafenberg bezeichnet:

 Hafenberg (Bad Kötzting), Ortsteil der Gemeinde Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 Hafenberg (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft der Gemeinde Feldkirchen bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Hafenberg (Gemeinde St. Urban), Katastralgemeinde von Sankt Urban, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Hafenberg (Gemeinde Hochfilzen), Ortsteil von Hochfilzen, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Hafenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Günther Hafenberg (1931–2017), deutscher Basketball- und Volleyballspieler und -trainer
 Heinrich II. Hafenberg († 1456), Abt des Klosters Blaubeuren

Siehe auch:
 Häfenberg, Ortsteil von Dornbirn, siehe Watzenegg